Neue Hütte oder Neuehütte steht für:

 Neue Hütte (Königshütte), Ortsteil von Königshütte, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Neue Hütte (Alexisbad), Schmelzhütte bei Alexisbad, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Neue Hütte (Wimmelburg), Schmelzhütte in Wimmelburg, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Neue Hütte (Schmalkalden), Hochofenanlage im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Neue Hütte, deutscher Name von Nowa Huta, Stadtteil von Krakau, Woiwodschaft Kleinpolen, Polen
 Neuehütte, Ortsteil der Gemeinde Chorin, Brandenburg
 Neuehütten, Ortsteil der Gemeinde Wiesenburg/Mark, Brandenburg

Siehe auch:
 Neuhütte
 Neuhütten